

Geografia
Hetland – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Dakota del Sud

Persone
Aleksander Hetland – nuotatore norvegese
Tor-Arne Hetland – allenatore di sci nordico ed ex fondista norvegese